Зеле́нский, Зеле́нская — русская, украинская, белорусская, польская, еврейская фамилия. Образована от селений по названию  (Россия, Украина) и  (Россия, Белоруссия). Также восходит к местечку Зеленки в районе Канева.

Носители фамилии

Зеленский 
 
 
 
 Зеленский, Виктор Федотович (1929—2017) — украинский советский учёный в области физики твёрдого тела и физического материаловедения.
 Зеленский, Владимир Александрович (род. 1978) — украинский политический и государственный деятель, президент Украины. Ранее — шоумен, актёр, сценарист и продюсер, художественный руководитель студии «95-й квартал».
 Зеленский, Гавриил Никитович (1909—1944) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Зеленский, Георгий Григорьевич (1910—1992) — советский учёный, специалист по овцеводству и козоводству, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 
 Зеленский, Игорь Анатольевич (род. 1969) — артист балета, солист Мариинского театра, народный артист России.
 Зеленский, Илларион Иович (1833—1891) — генерал-майор (1874), тайный советник.
 Зеленский, Исаак Абрамович (1890—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Зеленский, Николай Алексеевич (1912—1997) — советский учёный-селекционер.
 Зеленский, Павел Владимирович (1911-?) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Зеленский, Сергей Михайлович (род. 1955) — казахстанский политик, депутат сената парламента Казахстана I созыва.
 Зеленский, Фёдор Фёдорович (1922—1991) — советский офицер, Герой Советского Союза.



Топоним 
 Зеленский — хутор в Красноармейском районе Краснодарского края.

Примечания

См. также 
 
 
 
 Зеленское
 
 Зеленский съезд